Финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 года стал 14-м финалом самого важного футбольного события Северной Америки, завершив розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2017, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНКАКАФ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 26 июля 2017 года на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе. В финале встречались сборная США (десятый раз в финале) и сборная Ямайки (второй раз). Победителем турнира в шестой раз стала сборная США, выигравшая в финале со счётом 2:1.

Путь к финалу

Статистика матча 

Помощники судьи: Герсон Лопес
 Эрменерито Леал
Четвёртый судья: Рикардо Монтеро

Примечания

Ссылки 
 Золотой кубок КОНКАКАФ , goldcup.org

2017
Футбол
2017 год в Калифорнии
Международные спортивные соревнования в Калифорнии
Спорт в США в 2017 году
Матчи сборной США по футболу
Матчи сборной Ямайки по футболу